Chvalovice est un toponyme qui peut désigner :

Chvalovice, une commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Chvalovice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Žlebské Chvalovice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice.

Homonymie de localités en  Tchéquie